Dades de la temporada 2006-2007 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Segona divisió B, grup 3r: 17a posició. Baixa a Tercera divisió.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 2006
Competicions futbolístiques del 2007 a Catalunya
Competicions esportives del 2006 a Catalunya
Competicions esportives del 2007 a Catalunya